Woodrow Wilson Junior High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodrow Wilson Junior High School (Indiana), ID-Nr. 96000285
 Woodrow Wilson Junior High School (Oregon), ID-Nr. 90001602
 Woodrow Wilson Junior High School (Pennsylvania), ID-Nr. 86003347